Les églises consacrées à saint Médard sont les suivantes :

Belgique

Brabant wallon 
 Église Saint-Médard de Jodoigne

Hainaut 
 Anderlues
 Ghoy
 Rouveroy
 Solre-sur-Sambre

France

Bretagne

Ille-et-Vilaine 
 Église Saint-Médard de Saint-Médard-sur-Ille (Ille-et-Vilaine)

Grand Est

Meurthe-et-Moselle 
 Église Saint-Médard de Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle)

Marne 
 Eglise Saint-Médard de Bagneux (Marne)

Hauts-de-France

Aisne 
 Église Saint-Médard de Dury (Aisne)
 Église Saint-Médard d'Épieds (Aisne)
 Église Saint-Médard de Fluquières (Aisne)
 Église Saint-Médard de Guise (Aisne)
 Église Saint-Médard de Lanchy (Aisne)

Oise 
 Église Saint-Médard d'Attichy (Oise)
 Église Saint-Médard de Creil (Oise)
 Église Saint-Médard de Villers-Saint-Frambourg (Oise)

Somme 

 Église Saint-Médard de Blangy-sous-Poix (Somme)
 Église Saint-Médard de Croix-Moligneaux (Somme)
 Église Saint-Médard de Domart-en-Ponthieu (Somme)
 Église Saint-Médard de Fresnes-Mazancourt (Somme)
 Église Saint-Médard du Hamel (Somme)
 Église Saint-Médard de Lihons (Somme)
 Église Saint-Médard de Longueau (Somme)
 Église Saint-Médard d'Omiécourt, à Hypercourt (Somme)

Île-de-France

Paris 
 Église Saint-Médard de Paris

Essonne 
 Église Saint-Médard de Brunoy (Essonne)
 Église Saint-Médard de Chalo-Saint-Mars (Essonne)

Hauts-de-Seine 
 Église Saint-Médard de Clichy (Hauts-de-Seine)

Seine-Saint-Denis 
 Église Saint-Médard d'Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
 Église Saint-Médard de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)

Yvelines 
 Église Saint-Médard d'Élancourt

Normandie

Calvados 
 Église Saint-Médard-et-Saint-Gildard de Crépon (Calvados)

Nouvelle-Aquitaine

Creuse 
 Église Saint-Médard de Naillat (Creuse)

Gironde 
 Église Saint-Médard de Montignac (Gironde)

Landes 
 Église Saint-Médard-de-Beausse (Landes)
 Église Saint-Médard de Geloux (Landes)

Occitanie

Hautes-Pyrénées 
 Église Saint-Médard de Lombrès (Hautes-Pyrénées)

Voir aussi 
 

Médard
~